Faiz Ahmad Faiz – poeta e scrittore pakistano
 Mohd Faiz Subri – calciatore malese, attaccante
 Mujtaba Faiz – calciatore afgano, difensore
 Norah Al Faiz – politica saudita, viceministra dell'educazione del suo Paese
 Tengku Muhammad Faiz Petra – principe malese